Gradašnica je lahko:
 Gradašnica, Leskovac (Srbija)
 Gradašnica, Pirot (Srbija)